Anfione di Cnosso- scultore dell'antica Grecia
 Cnosso – sito archeologico a Creta
 Diocesi di Cnosso – antica sede del Patriarcato ecumenico di Costantinopoli e sede titolare della Chiesa cattolica
 Labirinto di Cnosso – mitico labirinto costruito da Minosse sull'isola di Creta
 Scavi di Cnosso – scavi intrapresi a Creta da Arthur Evans